La Route nationale 60 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 60 en Argentine
 Route nationale 60 en Belgique
 Route nationale 60d en Belgique
 Route nationale 60 en Estonie
 Route nationale 60 en France métropolitaine
 Route nationale 60 à Madagascar

Voir aussi